Визель:
 Визель, Александр Андреевич (род. 1957) — советский и российский пульмонолог, зав. кафедрой фтизиопульмонологии Казанского государственного медицинского университета, главный пульмонолог Минздрава Республики Татарстан.
 Визель, Галина Михайловна (род. 1941) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства, монументалист, живописец. Народный художник Российской Федерации (2005), член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Визель, Оскар Оскарович (1864—1918) — дипломат, исследователь Норвегии.
 Визель, Торстен (род. 1924) — шведский нейробиолог и нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии.
 Визель, Эли (1928—2016) — еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года.
 Визель, Эмиль Оскарович (1866—1943) — художник, хранитель музея и действительный член Императорской Академии Художеств (с 1914).
 Визель, Яков Савельевич (1900—1937) — деятель советских спецслужб.

См. также 
 Wiesel — германский бронетранспортёр.